

Patronymes 
Classement par ordre alphabétique des prénoms :
 Charles Henrion (1887-1969) religieux catholique français ;
 Christophe Henrion (1772-1850), général de brigade français ;
 Denis Henrion (1580-1632) mathématicien français, éditeur de Clément Cyriaque de Mangin ;
 Édith Henrion (1963-), personnalité française du monde des affaires ;
 Édouard Henrion (1835-1906), homme politique français ; 
 François Joseph Henrion (1776-1849), militaire français ;
 Henri Kay Henrion (1914-1990), graphiste britannique ;
 Jean Henrion (), patineur artistique français ;
 Joseph Henrion (1793-1869), le premier professeur sourd en Belgique ;
 Mathieu Richard Auguste Henrion (1805-1862), magistrat et historien français ;
 Nicolas Henrion (1663-1720), numismate et orientaliste français ;
 Paul Henrion (1819-1901), compositeur de musique français ;
 Pierre Paul Nicolas Henrion de Pansey (1742-1829), juriste et politicien français.

Patronymes composés 
 Alexandra Henrion-Caude, généticienne française.

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain